Works
 Works (1972) Gary Burton-album
 Works (1983) Pink Floyd-album
 Works (1983) Status Quo-album
 Works (1991) John Abercrombie-album
 Works (1994) Pat Metheny-album
 Works (2002) Alan Parson Project-album
The Works
 The Works (1984) Queen-album
 The Works (1989) Nik Kershaw-album
hasonlóak
 Works Volume 1 (1977) Emerson, Lake & Palmer-album
 Works Volume 2 (1977) Emerson, Lake & Palmer-album